La Copa Hopman 1991 corresponde a la 3ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 12 equipos en total, representando a Yugoslavia, Italia, Unión Soviética, España, Holanda, Francia, Australia, Reino Unido, Suiza, Checoslovaquia, Alemania y Estados Unidos.

Cuadro

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 1991